Язбы  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Язбы — деревня в Крупском районе Минской области.
 Язбы — посёлок в Крупском районе Минской области.